Итальянский консорциум Iveco разработал легкий БТР Puma с колёсными формулами () и () вместимостью четыре (1+3) и семь (1+6) человека, и боевой массой 7 и 8,4 т соответственно. Парк Итальянской армии насчитывает около 600 этих машин, 450 из которых с колёсной формулой  и 150 — .

Основное вооружение — 12,7 мм пулемёт. Силовая установка БТР представлена четырёхцилиндровым дизельным двигателем Iveco (тип 8042) мощностью 180 л.с. и автоматической коробкой передач. Машина имеет множество унифицированных узлов, таких как двигатель, трансмиссия и подвеска, аналогичных существующим образцам автомобильной техники национальной разработки.

На базе БТР Puma созданы различные варианты техники: КШМ, БРМ, машины, оборудованные противотанковыми и противовоздушными комплексами, с 81-мм миномётными установками, санитарные БТР и машины РХБ-защиты.

На вооружении 
  — 537 единиц Puma, по состоянию на 2015 год

Примечания 

Бронетранспортёры по алфавиту
Военная продукция Iveco
Военная продукция Oto Melara